RLS puede referirse a:

 Robert Louis Stevenson (1850-1894), novelista, poeta y escritor de viajes escocés.
 Algoritmo RLS, un algoritmo de filtro adaptativo usado en procesamiento digital de señales.
 Remote Laptop Security, una solución de cifrado para computadoras portátiles contra robo.
 Rutgers Law School, una escuela de leyes en Estados Unidos.
 Rutgers School of Law (Camden) (1926), una escuela de leyes en Estados Unidos.
 Rutgers School of Law (Newark) (1908), una escuela de leyes en Estados Unidos.
 RLS (restless legs syndrome: ‘síndrome de las piernas inquietas’) un desorden médico poco entendido.